In Germania:
 Vöhringen – un comune del circondario di Nuova Ulma in Baviera
 Vöhringen – un comune del circondario di Rottweil in Baden-Württemberg